Regierung Mirek Topolánek steht für folgende Regierungen der Tschechischen Republik:
 Regierung Mirek Topolánek I (2006 bis 2007)
 Regierung Mirek Topolánek II (2007 bis 2009)